Висенте Нава има више значења:

 Висенте Нава (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Висенте Нава, Ла Гомита (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику